Bruch (Lot-et-Garonne) — comuna francesa da Nova Aquitânia
Bruch (Renânia-Palatinado) — município da Alemanha
El Bruc — Bruch em ; município da Catalunha, Espanha
5004 Bruch — asteroide

Desambiguações de topônimos